Воронино — село в Самойловском районе Саратовской области России. Входит в Красавское муниципальное образование.

География 
Расположено на юге района, в 20 км к юго-западу от райцентра, посёлка городского типа Самойловка. 

Находится на границе с Волгоградской областью. 

Через село протекает река Елань.

Население

Инфраструктура 
 Школа

Уроженцы 
В селе родилась Валентина Иововна Дмитриева — писательница.

Примечания 

Населённые пункты Самойловского района